

Пашкань () — місто у повіті Ясси.

Пашкани () — село у Кагульському районі.
 Пашкань () — село у Кріуленському районі.
 Пашкань () — село у Гинчештському районі.